Ensis, une arme blanche.
 Ensis, un genre de mollusques bivalves (couteaux).
 Ensis, un des noms traditionnels de l'étoile Eta Orionis.